Касас () — испаноязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Касас, Антонио (1911—1982) — испанский футболист, впоследствии киноактёр.
 Касас, Марио (род. 1986) — испанский актёр.
 Касас, Марио де лас (1901—2002) — перуанский футболист, защитник.
 Касас, Рамон (1866—1932) — испанский (каталонский) художник.
 Касас, Хайме (1902—1968) — испанский шахматист.
 Луис де лас Касас-и-Арагорри (1745—1800) — испанский государственный и военный деятель, губернатор Кубы.

Топонимы 
 Касас — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Касас — посёлок и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Касас-Альтас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Касас-де-Дон-Гомес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Касас-де-Ласаро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.